Park Guy-lim (kor. 박규림 Bak Gyurim; ur. 27 lutego 1999 w Seulu) – południowokoreańska skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw kraju. Pierwsza reprezentantka Korei Południowej w zawodach międzynarodowych w tej dyscyplinie sportu.

Kariera 
W styczniu 2016 w Pjongczangu Park zdobyła złoty medal w konkursie indywidualnym kobiet na skoczni normalnej w ramach mistrzostw Korei Południowej, będąc jedyną startującą w tej rywalizacji zawodniczką.

Park jest pierwszą w historii i obecnie (sezon 2018/2019) jedyną skoczkinią narciarską z Korei Południowej, która wystąpiła w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Jej debiut w zawodach tej rangi miał miejsce we wrześniu 2015 w Râșnovie – wystartowała wówczas w konkursach Pucharu Karpat (6. i 5. pozycja, dzięki którym w klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2015/2016 zajęła 5. miejsce) oraz FIS Cupu (dwukrotnie 10. pozycja). W grudniu tego samego roku zadebiutowała w zawodach Pucharu Kontynentalnego – w Notodden zajęła 12. i 11. miejsce, a dzięki zgromadzonym łącznie 46 punktom uplasowała się na 10. pozycji klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2015/2016.

W lutym 2016 Park zajęła ostatnie, 42. miejsce podczas rywalizacji indywidualnej na mistrzostwach świata juniorów w Râșnovie po tym jak nie ustała skoku na odległość 67,5 metra.

W grudniu 2016 w Lillehammer po raz pierwszy w karierze wystąpiła w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, jednak nie awansowała do konkursu głównego. Pierwszy start w zawodach głównych zaliczyła 15 lutego 2017 w Pjongczangu, zajmując 30. miejsce. Zdobyła tym samym pierwszy w karierze punkt do klasyfikacji generalnej tego cyklu.

Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystąpiła w lipcu 2021. Po sezonie 2021/2022 zakończyła karierę sportową.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty Park Guy-lim na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty Park Guy-lim na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w poszczególnych konkursach FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Skoczkinie narciarskie
Południowokoreańscy narciarze
Południowokoreańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Seulu
Urodzeni w 1999